Moens ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Moens (1952–2013), niederländischer Politiker
 Gerda Moens (* um 1945), belgische Badmintonspielerin, siehe Gerda Cairns
 Greta Moens-Haenen (* 1953), belgische Musikwissenschaftlerin
 Herman Moens (* um 1940), belgischer Badmintonspieler
 Hilde Moens, belgische Snookerschiedsrichterin
 Jean-Baptiste Moens (1833–1908), belgischer Briefmarkenhändler
 Marcel Moens (1892–?), belgischer Eisschnellläufer
 Oscar Moens (* 1973), niederländischer Fußballtorhüter
 Petronella Moens (1762–1843), niederländische Autorin und Dichterin
 Roger Moens (* 1930), belgischer Leichtathlet
 Wies Moens (1898–1982), flämischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Mohns